Андро́никова, Андронікова (, ) — російське і чеське прізвище, жіноча форма прізвищ Андроников і Андронік (Andronik).
 Ганна Андронікова (1967—2011) — сучасна чеська письменниця.
 Андроникова Інга Михайлівна (1937—1994) — етнограф.
 Андроникова Манана Іракліївна (1936—1975) — радянський мистецтвознавець.
 Андроникова Наталія Георгіївна (більш відома як Нато Вачнадзе; 1904—1953) — княжна, народна артистка Грузинської РСР.
 Андроникова Саломія Миколаївна (1888—1982) — муза багатьох поетів і художників Срібної доби.